

Toponyme 

 Dube, quartier de Soweto (Afrique du Sud).

Patronyme 

 Arindrajit Dube, économiste américain.
 Ayanda Dube, mannequin  eswatinienne.
 Glody Dube, athlète botswanais.
 Joseph Dube, haltérophile américain.
 Ndaba Dube, boxeur zimbabwéen.
 Nothando Dube, reine consort eswatinienne.

Architecture 
Dube est un nom de construction : 
 dube, une tourelle pyramidale à 6 ou 8 côtés.